Die US-amerikanische Formel-4-Meisterschaft 2021 (offiziell F4 United States Championship Powered by Honda 2021) war die sechste Saison der US-amerikanischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 17 Rennen, die Meisterschaft fand in den Vereinigten Staaten statt. Die Saison begann am 27. März in Braselton, Ohio, und endete am 24. Oktober in Austin, Texas.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Ligier-Chassis JS F4, HPD 2,0-Liter K20C-Motor von Honda und Reifen von Hankook.

Rennkalender 

Die erste Version des Rennkalenders wurde am 5. November 2020 veröffentlicht und am 27. Januar 2021 angepasst. Es gab sechs Veranstaltungen auf sechs Strecken zu je zwei oder drei Rennen. Im Vergleich zum Vorjahr flogen Birmingham, Homestead und Sebring raus, neu hinzu kamen Brainerd, Braselton sowie Elkhart Lake. 

Der letzte Lauf in Austin wurde um zwei Wochen vorverlegt um den Großen Preis der USA der Formel 1 zu unterstützen.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. In der Teamwertung wurden jeweils die besten zwei Fahrer pro Rennen gewertet.

Das jeweils erste Rennen in Elkhart Lake und Brainerd zählte nicht zur Meisterschaft da aufgrund der Wetterbedingungen keine einzige Rennrunde abgehalten wurde. Beim zweiten Rennen in Elkhart Lake wurden nur halbe Punkte vergeben da nicht die volle Renndistanz absolviert wurde.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der US-amerikanischen Formel-4-Meisterschaft (englisch)

Einzelnachweise 

2021
Motorsportsaison 2021